Boris Renaud (tudi Boris Reno), hrvaški hokejist , * 2. januar 1946, Varaždin.

Renaud je bil dolgoletni član kluba KHL Medveščak, igral je tudi za HK Partizan Beograd. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1964 v Innsbrucku, 1968 v Grenoblu in 1972 v Saporu, skupno je na olimpijskih igrah dosegel pet golov na trinajstih tekmah. Renaud in Miroslav Gojanović sta kot edina hrvaška hokejista nastopila na olimpijskih igrah v jugoslovanski reprezentanci.

Pregled kariere

|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 63/64
|
| 20
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 64/65
|
| 29
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 65/66
|
| 16
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 66/67
|
| 31
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 67
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 67/68
|
| 33
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 68
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 68/69
|
| 17
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 69/70
|
| 26
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 72
| 
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 74
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |185
| bgcolor="#7FFF00" |212
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 

Hrvaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Partizan Beograd